Дуун (долина) (:en:Doon Valley) — долина в Индии.
 Дуун, Улав — норвежский писатель.